Gucci peut désigner :

Patronyme 

 Guccio Gucci (1881-1953), maroquinier et couturier italien ;
  (1905-1990), fils du précédent, propriétaire de Gucci Group de 1974 à 1989.
  (1931-1995), fils du précédent, entrepreneur et designer italien.
 Patricia Gucci (1963-), fille d'Aldo, femme d'affaires italienne ;
 Rodolfo Gucci, dit Maurizio D'Ancora (1912-1983), fils de Guccio, acteur italien, propriétaire Gucci Group de 1974 à 1983.
 Maurizio Gucci (1948-1995), fils du précédent, homme d'affaires italien et chef de l'entreprise de mode Gucci de 1983 à 1993 ;

Entreprises 
 Gucci, fondée par Guccio Gucci ;
 Gucci Group, fondé par Guccio Gucci.

Pseudonyme 

 Gucci Mane (1980-), rappeur et compositeur américain.

Cinéma 
 Gucci, film américain de Ridley Scott prévu pour 2021 et revenant sur l'assassinat de Maurizio Gucci.

Patronyme italien